Mayfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz von Mayfeld (1817–1904), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Wilhelm Mayfeld (1913–2006), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Maifeld (Begriffsklärung)
 Mayfield